Proteurrhypara är ett släkte av fjärilar. Proteurrhypara ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Proteurrhypara

en:Proteurrhypara